E28 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS E28, un sous-marin de la Royal Navy.

Médecine 
 Dysfonctions ovariennes, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
 BMW Série 5 (E28), deuxième génération de la BMW Série 5 ;
 Route européenne 28, une route traversant l'Allemagne, la Pologne, la Russie, la Lituanie et la Biélorussie.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres